Stabel 

ist der Name folgender Personen:
 Anton von Stabel (1806–1880), badischer Staatsmann, Politiker und Jurist des 19. Jahrhunderts
 Georg Friedrich Stabel (1687–1782), deutscher Chemiker
 Huub Stapel (* 1954), niederländischer Schauspieler
 Josef Stabel (* 1948), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer
 Melanie Stabel (* 1999), deutsche Sportschützin
 Otto Stabel (1898–1970), deutscher Politiker
 Ralf Stabel (* 1965), deutscher Theaterwissenschaftler und Tanzhistoriker

und bezeichnet
 ein altes Längenmaß, siehe Stabel (Einheit)

Siehe auch:
 Staberl